И́горь Оттович Кистер () — советский и казахстанский футболист, защитник; футбольный тренер и функционер.

Карьера 
Воспитанник Актюбинского футбола. Начинал карьеру 1982 году в «Актюбинец», и там отыграл 6 лет. В 1988 году перешёл в «Кайрат» где играл до 1990 года. В 1990 году вернулся в родной клуб.

Достижение 
 Победитель Кубка Федерации футбола СССР: 1988

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кайсар»
Футбольные судьи Казахстана
Футбольные тренеры Казахстана
Футбольные функционеры Казахстана